Enfant divin : Enfant divin (ou enfant intérieur) est un concept de la psychothérapie analytique et de la psychologie analytique dont la paternité est attribuée à Carl Gustav Jung, qui l'a utilisé dans l'ouvrage Fripon divin.

 Enfant divin :  Enfant divin (ou divin enfant). Expression utilisé pour nommer Jésus de Nazareth. Personnage du Nouveau Testament et de textes apocryphes ; il est à l’origine du christianisme. De nombreuses œuvres portent ce nom.

 Enfant divin : Divine enfant est un film français sorti en 1989, réalisé par Jean-Pierre Mocky
 Enfants Divins : Uhau(s) (Source apocryphe des archives du Vatican, édition 1921. Charles Cazaux)